Veria (gemeente), een gemeente in Griekenland
 Véria, een gemeente in Frankrijk
 Veria (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen
 PAE Veria, een Griekse voetbalclub uit Berroia